Posibilismo y posibilista pueden referirse a:
 Posibilismo político, una orientación política que opta por la negociación con los adversarios políticos frente a la radicalidad en las ideas propias.
 Posibilismo geográfico, una orientación metodológica de la ciencia geográfica contraria al determinismo geográfico.
Posibilismo literario, una corriente literaria característica de los poetas españoles de los años 50.

Enlaces externos 

Posibilidad